Тератофоней () — род плотоядных динозавров из подсемейства тираннозаврин клады теропод, живших во времена позднемеловой эпохи ( назад) на территории современного штата Юта (США).

Единственный вид Teratophoneus curriei был описан в 2011 году Томасом Карром, Томасом Уильямсоном, Бруксом Бриттом и Кеном Стедманом. Название рода происходит от  (teras) — «монстр» и  (phoneus) — «убийца». Видовое название дано в честь палеонтолога Филлипа Карри за общий вклад в исследование семейства тираннозаврид.

История открытия 

Впервые фрагментарный скелет был описан в 2005 году Томасом Карром в неопубликованной докторской диссертации, но, поскольку диссертации не рассматриваются Международной комиссией по зоологической номенклатуре, он был помечен как nomen ex dissertatione. Официальная публикация 2011 года содержит только краткое описание отдельных элементов скелета с ограниченным количеством иллюстраций. Марк Лёвен (Mark Loewen) совместно с коллегами в 2013 году сообщили о двух новых образцах, которые можно отнести к Teratophoneus curriei, включая особь, у которой сохранился почти полный череп, но публикация также была ограничена лишь общими описаниями некоторых частей скелета данных образцов. В 2021 году Алан Титус (Alan Titus) и соавторы сообщили о костном ложе тираннозаврид из формации Кайпаровиц (Kaiparowits), состоящем из нескольких особей разных размеров, которые, возможно, относятся к Teratophoneus curriei. Они упомянули, что в данной местности имеется один сочленённый неописанный скелет (UMNH VP 21100) этого таксона, но образец не был описан, поскольку геологическая обстановка, а также тафономия костного ложа были основными направлениями их работы. Недостаточная степень изучения анатомии Teratophoneus curriei в литературе, возможно, привела Грегори Пола к синонимизации тератофонея с тираннозавром. Эта синонимия не была принята в более поздних исследованиях по тираннозавридам. Несмотря на новые открытия, сделанные с момента его официального описания, Teratophoneus curriei остается малоизученным таксоном тираннозаврид.

Описание 

Голотип был найден в местонахождении Grand Staircase-Escalante National Monument  в штате Юта в слоях геологической формации Kaiparowits, датирующихся концом кампана. Он состоит из фрагментов скелета одной особи и является частью коллекции Университета Бригама Янга, сотрудники которого откопали остатки динозавра в семидесятых годах XX века.

Находка остатков тератофонея показывает, что экосистема субконтинента Ларамидия в те времена должна была быть достаточно сложной и запутанной, поскольку в более поздних слоях той же формации был найден род Bistahieversor, живший примерно в одно время с тератофонеем.

Тератофоней представляет собой динозавра среднего размера, по сравнению с другими видами надсемейства, длиной около 5 метров и весом в полтонны (по другим данным около тонны). Бедренная кость длиной 757 миллиметров. Череп составляет приблизительно 1,4 метра (55 дюймов) в длину.

Систематика 

Образцы данного вида часто включались в кладистический анализ под названием «тираннозаврид из [формации] Кайпаровиц» (Kaiparowits Tyrannosaur); теперь это название  зарезервировано для другого таксона, обнаруженного в 2006 году. В 2011 году род был помещён в подсемейство тираннозаврин семейства тираннозаврид в качестве базального члена этой группы. Он являлся сестринским таксоном последнего общего предка дасплетозавра и тираннозавра. В 2017 году принадлежность к подсемейству подтвердили.

Кладограмма 2020 года:

Примечания 

Тираннозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений США
Фоссилии, описанные в 2011 году
Карри, Филлип